Werschiny () ist ein russischer Ortsname:
 Werschiny (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Werschen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Tschelno-Wreschiny, Stadt in der Oblast Samara
 Surski Werschiny, Dorf in der Oblast Uljanowsk